Dunfield ist der Familienname folgender Personen:

Peter Dunfield (ca. 1931–2014), kanadischer Eiskunstläufer
Terry Dunfield (* 1982), kanadischer Fußballspieler